Le terme manubrium  vient du latin, signifiant manche, poignée et désigne des éléments anatomiques dont la forme évoque cette fonction.

En Anatomie le terme Manubrium peut désigner :

 le manubrium sternal ;
 le manubrium du marteau ;
 chez les méduses, le tube central portant la bouche.

Anatomie